Levis – miasto w prowincji Quebec w Kanadzie
 Levis – miasto w stanie Wisconsin w USA
 Levis – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia
 Castelnau-de-Lévis – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pireneje
 Levi's – marka odzieży dżinsowej założona przez Leviego Straussa

zobacz też: Lewis